{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (96701) - || 1999 JG105 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96702) - || 1999 JT107 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96703) - || 1999 JO111 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96704) - || 1999 JQ111 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96705) - || 1999 JB117 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96706) - || 1999 JE119 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96707) - || 1999 JQ119 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96708) - || 1999 JU126 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96709) - || 1999 JK127 || 13 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96710) - || 1999 JN135 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96711) - || 1999 JE138 || 8 maart 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96712) - || 1999 KH4 || 20 maart 1999 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (96713) - || 1999 KG5 || 18 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96714) - || 1999 KH6 || 22 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96715) - || 1999 KR7 || 18 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96716) - || 1999 KD9 || 18 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96717) - || 1999 KG9 || 18 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96718) - || 1999 KU11 || 18 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96719) - || 1999 KO17 || 17 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96720) - || 1999 LP || 4 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96721) - || 1999 LT || 7 juni 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96722) - || 1999 LO4 || 10 juni 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (96723) - || 1999 LB16 || 12 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96724) - || 1999 LY20 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96725) - || 1999 LA30 || 12 juni 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96726) - || 1999 LA31 || 13 juni 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96727) - || 1999 LK31 || 12 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96728) - || 1999 NF7 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96729) - || 1999 NL21 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96730) - || 1999 NL23 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96731) - || 1999 NP27 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96732) - || 1999 NQ27 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96733) - || 1999 NO28 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96734) - || 1999 NR42 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96735) - || 1999 NV43 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96736) - || 1999 NA48 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96737) - || 1999 NJ48 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96738) - || 1999 NQ55 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96739) - || 1999 NE56 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96740) - || 1999 NW56 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96741) - || 1999 NY59 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96742) - || 1999 ON || 17 juli 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (96743) - || 1999 OC3 || 22 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96744) - || 1999 OW3 || 18 juli 1999 || Mauna Kea || D. J. Tholen, R. J. Whiteley
|-
| (96745) - || 1999 PB || 2 augustus 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (96746) - || 1999 PK8 || 13 augustus 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96747) Crespodasilva || 1999 QQ2 || 16 augustus 1999 || WAO || L. Crespo da Silva
|-
| (96748) - || 1999 RE4 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96749) - || 1999 RF4 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96750) - || 1999 RK8 || 4 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96751) - || 1999 RY12 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96752) - || 1999 RO16 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96753) - || 1999 RB17 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96754) - || 1999 RF18 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96755) - || 1999 RJ19 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96756) - || 1999 RD20 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96757) - || 1999 RG20 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96758) - || 1999 RM21 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96759) - || 1999 RE22 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96760) - || 1999 RL23 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96761) - || 1999 RZ25 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96762) - || 1999 RW28 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96763) - || 1999 RG30 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96764) - || 1999 RY32 || 9 september 1999 || Monte Agliale || Sauro Donati|S. Donati
|-
| (96765) - || 1999 RS34 || 10 september 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (96766) - || 1999 RA35 || 10 september 1999 || Črni Vrh || J. Skvarc
|-
| (96767) - || 1999 RP40 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96768) - || 1999 RH50 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96769) - || 1999 RC51 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96770) - || 1999 RF54 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96771) - || 1999 RP56 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96772) - || 1999 RL57 || 8 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96773) - || 1999 RJ60 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96774) - || 1999 RG68 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96775) - || 1999 RL73 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96776) - || 1999 RM78 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96777) - || 1999 RB80 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96778) - || 1999 RT81 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96779) - || 1999 RX82 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96780) - || 1999 RE83 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96781) - || 1999 RM86 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96782) - || 1999 RM95 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96783) - || 1999 RS97 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96784) - || 1999 RP101 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96785) - || 1999 RL102 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96786) - || 1999 RN103 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96787) - || 1999 RX104 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96788) - || 1999 RU105 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96789) - || 1999 RB107 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96790) - || 1999 RW109 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96791) - || 1999 RL110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96792) - || 1999 RO110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96793) - || 1999 RV110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96794) - || 1999 RP120 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96795) - || 1999 RY123 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96796) - || 1999 RQ124 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96797) - || 1999 RT124 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96798) - || 1999 RH127 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96799) - || 1999 RQ127 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96800) - || 1999 RY127 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten